Albalat de la Ribera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalat de la Ribera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Albalat de la Ribera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar